

Fisiologia
 Sintesi sottrattiva – mescolanza di stimoli di colore che giungono modificati al nostro occhio

Elettronica
 Sintesi sottrattiva – sottrazione di bande di frequenza da una sorgente sonora